

Patronyme 
 Albert Tissandier (1839 - 1906), architecte, un aéronaute et un voyageur français. 
 Gaston Tissandier (1843 - 1899), scientifique et aérostier français.
 Hugues Tissandier, chef décorateur de cinéma français.
 Jean Tissandier (1324 - 1348), cordelier, évêque de Rieux (Rieux-Volvestre, Haute-Garonne)
 Paul Tissandier (1881 - 1945), pionnier de l'aviation française.

Toponymes 
 Rue Gaston-Tissandier, rue du  de Paris.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme français